Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die e-Boks Sony Ericsson Open 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Kopenhagen